Ерлыково — название населённых пунктов в России:
 Ерлыково — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Ерлыково — деревня в Козельском районе Калужской области.